Marie Navarrská ( Maria de Navarra, 1330 – 29. dubna 1347, Valencie) byla královna Aragonie, Valencie, Sardinie, Korsiky a Mallorky.

Život 
Narodila se jako dcera navarrského krále Filipa III. a Johany, dcery francouzského krále Ludvíka X. a vnučky Jany Navarrské. 6. ledna 1337 byla zasnoubena s aragonským králem Petrem IV. a svatba se konala 23. července 1338 v Alagónu. Zemřela po devíti letech manželství při čtvrtém porodu a byla pohřbena nejdříve u sv. Vincenta ve Valencii a poté bylo její tělo přeneseno do cisterciáckého kláštera Poblet. Její náhrobek byl roku 1835 zničen společně s ostatními a ve 20. století byl rekonstruován Fredericem Marèsem. Do dnešní doby se dochovala její bohatě iluminovaná kniha Hodinek.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Mariin zrestaurovaný náhrobek v klášteře Poblet 
 

Dynastie Évreux
Navarrské infantky
Aragonské královny
Mallorské královny
Valencijské královny
Barcelonské hraběnky
Hraběnky z Besalú
Hraběnky z Cerdanye
Hraběnky z Girony
Hraběnky z Osona
Hraběnky z Roussillonu
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v klášteře Poblet
Narození v roce 1330
Úmrtí 29. dubna
Úmrtí v roce 1347
Ženy
Úmrtí 28. dubna